Larner ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Larner (1869–1930), britischer Radio- und Fernsehingenieur und -pionier
 Ernest Larner (1880–1963), britischer Geher
 George Larner (1875–1949), britischer Geher
 Jeremy Larner (* 1937), US-amerikanischer Journalist, Dichter und Drehbuchautor
 Stevan Larner (1930–2005), US-amerikanischer Kameramann